De Rally van Sardinië 2016, formeel 13º Rally d'Italia Sardegna, was de 13e editie van de Rally van Sardinië en de zesde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2016. Het was de 551e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Alghero.

Verslag 
Na een lange periode van tegenslagen en mindere resultaten, wist Thierry Neuville hier eindelijk voor een omslag te zorgen. Hij vocht vanaf de openingsetappe met de Volkswagens van Jari-Matti Latvala en Sébastien Ogier om de leiding in de wedstrijd, en nadat hij deze voor een tweede keer bemachtigde verloor hij hem niet meer en won hij na bijna twee jaar droogte zijn tweede WK-rally uit zijn carrière. Latvala bleef enige tijd in het spoor, maar zag zijn achterstand te groot worden om op de relatief korte slotetappe nog een offensief te openen en consolideerde voor een tweede plaats, met Ogier die de aansluiting met zijn voorliggers vanaf de tweede etappe begon te verliezen en uiteindelijk derde zou eindigen, terwijl Daniel Sordo met zijn vierde plaats opnieuw net buiten het podium zou raken.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage  
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 6,07 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Sar
Rally van Sardinië
Alghero